M&M (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Wet omtrent Middelen en Maatregelen vanuit de Wet Bopz
M&M's, snoepgoed
M&M, Noors popduo Marcus & Martinus

Zie ook
MNM (doorverwijspagina)